Das J&T Banka Prague Open 2016 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 25. bis 30. April 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die J&T Banka Prague Open 2016 fand vom 23. bis zum 25. April 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Prag